Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Kutawaringin (Mande), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java
Kutawaringin (Purwadadi), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Kutawaringin (Taraju), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Kutawaringin (Selajambe), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java